Гейтуэй — топоним.

 Гейтуэй — город, расположенный в округе Бентон (штат Арканзас, США).
 Гейтуэй — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли (штат Флорида, США).
 Гейтуэй — статистически обособленная местность в боро Матануска-Суситна, штат Аляска.
 Гейтуэй — деловой квартал Сингапура.